Суперкубок Казахстана по футболу 2014 года () — 7-й розыгрыш Суперкубка Казахстана, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Казахстана предыдущего сезона. Матч состоялся 9 марта на стадионе «Астана Арена» в городе Астана. В нём встретились победитель чемпионата Казахстана сезона 2013 — «Актобе» и обладатель Кубка Казахстана сезона 2013 — «Шахтёр».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2013
 Кубок Казахстана по футболу 2013

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Казахстана на официальном сайте Федерации футбола Казахстана 

Футбол в Казахстане в 2014 году
Суперкубок Казахстана по футболу
Март 2014 года
События 9 марта
Матчи ФК «Шахтёр» Караганда